Хувентино Бенитез има више значења:

 Хувентино Бенитез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Хувентино Бенитез, Бреча 120 кон Километро 89 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику